Ершово — село в Усть-Илимском районе Иркутской области. 

В селе имеются средняя школа, детсад, Дом культуры, почтовое отделение, ФАП, несколько магазинов. Раньше работал Ершовский леспромхоз, сейчас же частные лесозаготовки. В сфере ЖКХ работает предприятие «Борвей».

География 
Село находится в 120 км от Усть-Илимска, в 160 км от Братска, в 21 км от трассы Братск-Усть-Илимск, на берегу Ершовского залива Усть-Илимского водохранилища, окруженное тайгой.

В селе 7 улиц: Булгакова, Гагарина, Зелёная, Комарова, Ленина, Лесная, 23 Партсъезда.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усть-Илимского района